Albert puede referirse a:

Personajes 
 Abel Albert (1836-1909), botánico cuya abreviatura es Albert.
 Alexandre Martin, conocido como Albert (1815-1895), político de la Segunda República Francesa (1848).
 Albert (bailarín) (1789-1865), coreógrafo francés cuyo nombre real era François-Ferdinand Decombe.
 Albert (Mundodisco), personaje ficticio de Mundodisco, sirviente de La Muerte.
 Albert Brea
 Albert Cordero
 Albert K. Cohen
 Albert Kapengut
 Albert Moreno Molins
 Albert Schwendy

Divisiones administrativas 
 Albert (Somme), Francia.
 Albert (Belize).
 Albert (Kansas), EE. UU.
 Albert (Nuevo Brunswick), Canadá.

Batallas 
 Batalla de Albert (1914), I Guerra Mundial.
 Batalla de Albert (1916), I Guerra Mundial.
 Batalla de Albert (1918), I Guerra Mundial.

Otros 
 Salsa Albert